Pestalozzi ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Pestalozzi (geborene Schulthess; 1738–1815), Ehefrau von Johann Heinrich Pestalozzi
 Anton Pestalozzi (1915–2007), Schweizer Rechtsanwalt und Antikensammler
 Ariane Pestalozzi (* 1963), Schweizer Schauspielerin
 Cleophea Pestalozzi-von Orelli (1750–1820), Schweizer Geschäftsfrau und Inhaberin eines Seidenhandels und Bankhauses
 Friedrich Pestalozzi (1871–1933), Schweizer Politiker (FDP)
 Gottfried Huber-Pestalozzi (1877–1966), Schweizer Arzt und Naturforscher
 Hanni Pestalozzi (1905–1986), Schweizer Landwirtin und Lehrerin
 Hans Pestalozzi (1902–1968), Schweizer Jurist und Politiker
 Hans A. Pestalozzi (1929–2004), Schweizer Manager, Gesellschaftskritiker und Autor
 Hans Jakob Pestalozzi (1707–1782), Schweizer Unternehmer
 Hans Konrad Pestalozzi (1848–1909), Schweizer Politiker und Architekt
 Heinrich Pestalozzi (Ingenieur) (1790–1857), Schweizer Ingenieur und Oberst

 Max Pestalozzi (1857–1925), Schweizer Eisenbahnfunktionär und Schachspieler
 Regula Pestalozzi (1921–2000), Schweizer Rechtsanwältin und Politikerin (FDP)
 Salomon Pestalozzi (1841–1905), Schweizer Ingenieur
 Yvan Pestalozzi (* 1937), Schweizer Eisenplastiker

Pestalozzi steht für:
 (2970) Pestalozzi, Asteroid
 Pestalozzi + Co, Schweizer Metall- und Stahlhandelsunternehmen, seit 1763
 Pestalozzi-Verlag, Verlag in Erlangen

Siehe auch:
 Kinderdorf Pestalozzi (Trogen, Schweiz)
 Pestalozzi-Hof (Gemeindebau in Wien)
 Ditta Ing. P. Pestalozzi (ehemaliger italienischer Automobilhersteller)
 Pestalozza (Begriffsklärung)